Kinda kan syfta på följande:

Kinda – medeltida område i Östergötland
Kinda kommun – kommun i Östergötlands län
Kinda härad – tidigare ett härad i Östergötland
Kinda och Ydre domsaga - tidigare en domsaga i Östergötland
Kinda kanal – kanal i Östergötland